Sezon (1926/1927) był 24. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 10 drużyn. W wyniku reform, przeprowadzonych przez Magyar Labdarúgó Szövetség liga stała się profesjonalna, a do rozgrywek w najwyższej lidze dołączone zostały zespoły z całego Królestwa Węgier. Tytuł obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Tytuł króla strzelców zdobył László Horváth, który w barwach III. Kerületi TVAC strzelił 14 goli.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Zmiany nazw klubów 
Po sezonie 1925/1926, w związku z profesjonalizacją ligi, zmianom uległy nazwy części klubów:
 Ferencvárosi TC → Ferencvárosi FC
 Újpesti TE → Újpest FC
 III. Kerületi TVE → III. Kerületi TVAC
 Vasasok SC → Vasas FC
 Nemzeti SC → Nemzeti FC
 Kispesti AC → Kispest FC
 33 FC → Budai 33

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1926 na Węgrzech
1926 w piłce nożnej
1927 w Europie
1927 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech